Медаль Хаббарда (Hubbard Medal) — присуждается Национальным Географическим обществом США (его высшая награда) за выдающиеся географические открытия. Медаль названа в честь первого Президента Национального Географического общества Гардинера Грина Хаббарда.

Список награждённых 

 2020 - Джонсон, Кэтрин (математик)

См. также 
 Гардинер Грин Хаббард
 Медаль имени Н. М. Пржевальского
 :Категория:Награждённые медалью Хаббарда

Примечания

Ссылки 
 https://www.nationalgeographic.org/events/awards/hubbard/

Медали США
Географические награды
Национальное географическое общество
Награды по алфавиту
Научные награды США